Castaldo –  funzionario della corte regia
 Castaldo – cognome italiano
 Alfonso Castaldo – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Ercole Castaldo – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
 Fabio Massimo Castaldo – politico italiano
 Francesco Coppola Castaldo – pittore e docente italiano
 Giambattista Castaldo – condottiero e nobile italiano
 Gino Castaldo – giornalista e critico musicale italiano
 Guido Castaldo – sceneggiatore e autore teatrale, televisivo e radiofonico italiano
 Luigi Castaldo – calciatore italiano
 Matteo Castaldo – canottiere italiano